Экспеди́ция ( — поход) — может означать:

 Экспедиция — отдел учреждения, принимающего, отправляющего или рассылающего отправления и корреспонденцию:
 Экспедиция транспортная — услуги по доставке грузов (товаров) различными видами транспорта.
 Экспедиция корреспонденции — наименование отдела приёмки первичной документации в государственных учреждениях и судах.
 Экспедиция — отправление группы людей в длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной или военной) целью, заданием:
 Карательная экспедиция — военная акция на заморских территориях (отдалённой местности), с целью подавления массового неповиновения граждан властям.
 Военная экспедиция — отправка войск для совершения операции в отдалённой местности.
 Научная экспедиция (Территориальное исследование) — отправка учёных с целью проведения исследований на местности.
 Альпинистская экспедиция — движение группы альпинистов.
 Спасательная экспедиция — спасение альпинистами горных туристов 
 «Экспедиция» — российская компания (зонтичный бренд), специализирующаяся на производстве и продаже оригинальных подарков.

См. также

Литература 
 «Словарь иностранных слов», под ред. академика АН УССР А. С. Мельничука. — Киев, 1985. — С. 290.